Сикдар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сикдар, Джотирмайи (род. 1969) — бывшая индийская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на короткие и средние дистанции.
 Сикдар, Радханат (1813—1870) — бенгальский индийский математик.